Примо Анжелович Джибелли (; 27 декабря 1893, Милан, Италия — 11 ноября 1936, Алькоркон, Мадрид, Испания) — итальянец, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, капитан.

Биография 
Примо Джибелли родился 27 декабря 1893 года в Милане в итальянской семье.

Работал на заводе по производству авиамоторов компании Фиат в Турине.

Один из создателей компартии Италии.

В 1921 году эмигрировал в Советскую Россию, сначала работал водителем автомобиля "форд" в Москве, одновременно обучаясь русскому языку. 

В 1921 году добровольцем вступил в Красную Армию, стал курсантом стрелкового училища, в качестве которого был направлен для прохождения службы на Украину. Вскоре после зачисления в часть сумел отремонтировать вышедший из строя по причине поломки двигателя двухпулемётный броневик и как технический специалист - был назначен на должность командира этого броневика.

Принимал активное участие в борьбе с бандформированиями на Украине с 1921 по 1922 год, за смелость, проявленную в боевом столкновении с противником 12 апреля 1921 года ему была объявлена благодарность. 

7 ноября 1921 года вступил в РКП(б), получив партийный билет № 0429213.

С 1922 года в авиации: сначала был зачислен в Зарайское авиаучилище, в дальнейшем продолжил обучение в Качинской авиашколе, после окончания которой в качестве военлета зачислен в 1-й авиаотряд РККА.

Принимал участие в борьбе с дашнаками и басмаческими бандами, в 1926 году во время выполнения разведывательного полёта был сбит и попал в плен к басмачам, однако сумел бежать, угнав самолёт, в котором находился английский военный советник. Перелетел линию фронта, с захваченным советником и за этот подвиг в 1926 году был награждён орденом Красного Знамени.

В 1928 году за спасение рыбаков в Азовском море награждён именным оружием и Почётной грамотой ВЦИК.

С 1933 года работал в НИИ ВВС. Предпринял неудачную попытку пролететь на самолёте под мостом через Москву-реку. В результате самолёт был разбит, а Джибелли после лечения был уволен из армии. Занимался ремонтом авиадвигателей, работал на автозаводе в Москве.

Член ВКП(б). Женился на Валентине Валерьяновне Мороз. Дочь — Эрнестина.

В 1936 году Примо Джибелли под псевдонимом «Кольдеро» в составе первой группы добровольцев прибыл в Испанию. Участвовал в гражданской войне на стороне правительства Испанской республики, воевал в составе 1-й интернациональной бомбардировочной эскадрильи. 10 ноября 1936 года был сбит к северо-востоку от города Алькорсина. Выпрыгнув с парашютом из горящего самолёта, был отнесён ветром через линию фронта, попал в плен к франкистам и был разрублен топором на куски марокканцами. На следующий день при авианалёте авиаэскадрильи легиона «Кондор» на Мадрид на позиции республиканцев был сброшен на парашюте брезентовый тюк, в котором находилось изрубленное на части тело Джибелли с запиской-предупреждением «Так будет с каждым иностранцем». После проведения медицинской экспертизы было установлено, что на части рубили живого человека.

31 декабря 1936 года Постановлением ЦИК СССР «за образцовое выполнение специальных и труднейших заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленный в этом деле героизм» посмертно удостоен звания Героя Советского Союза с награждением медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина.

В сентябре 1948 года Розе Бьянки — матери Примо Джибелли — была назначена персональная пенсия от правительства СССР.

Память 

Обелиск и памятная доска в Зарайске («В этом здании в 1921—22 гг. помещалась летная школа в которой обучались Герои Советского Союза П.А. Джибелли, Б.А. Туржанский»).

Отражение в литературе и искусстве 
 Андрэ Мальро. «Надежда» (1937).

Примечания

Источники 

 Лашков А. В небе Кавказа // Авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра. – 2003. – № 11.
 ''Лев Василевский''. Примо Джибелли - Герой Советского Союза // Огонёк. — 1965. — № 36. — С. 26-27.

Лётчики-испытатели СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Бойцы интербригад
Иммигрировавшие в СССР из Италии
Погибшие в боях гражданской войны в Испании
Награждённые именным оружием (СССР)